Малая Сухая — топоним:

 Малая Сухая — река, впадающая в Чивыркуйский залив озера Байкал в Баргузинском районе Бурятии.
 Малая Сухая — река, впадающая в губу Малая Сухая озера Байкал, в Прибайкальском районе Бурятии.
 Малая Сухая — деревня, Нукутский район, Иркутская область, Россия